

Musique 
 vielle à roue, instrument à cordes frottées par une roue en bois.
 vièle ou vielle, instrument à cordes frottées par un archet.

Toponyme 
 Vielle, ancienne commune française des Landes, aujourd'hui intégrée à Vielle-Saint-Girons.